Gehring steht für:
 Gehring (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Gehring Technologies, deutscher  Maschinenhersteller
 Gehring-Bunte, deutscher Getränkehersteller
 Museum Peter Gehring, Privatmuseum in München

Orte:
 Gehring (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Gehring (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gehring (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Gehring (Gemeinde Kirchschlag), Ortsteil der Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Gering (Begriffsklärung)
 Geering
 Göring